

Codici 
 PY – codice vettore IATA di Surinam Airways
 PY – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Paraguay
 PY – codice ISO 3166-2:IN di Pondicherry (India)

Geografia 
 Py – comune dei Pirenei Orientali (Francia)
 Pécharic-et-le-Py – comune dell'Aude (Francia)

Informatica 
 .py – dominio di primo livello del Paraguay
 .py – Estensione dei file Python

Altro 
 Py – abbreviazione di pirite
 PY – vecchia targa automobilistica di Praga est (Repubblica Ceca)
  – nome giapponese del Pokémon Cleffa
 Py – sigla della piridina